Kamdzhalov steht für:
 Yordan Kamdzhalov (* 1980), bulgarischer Dirigent und Musiker
 (52292) Kamdzhalov, Asteroid des Hauptgürtels